Пари́жские воро́та (), другое название — Воро́та Самуа́ () — каменные городские ворота, расположенные в историческом центре коммуны  (регион Иль-де-Франс, Франция). Находятся в начале центральной улицы (Grande-rue), замыкаемой аналогичными Бургундскими воротами, выходящими на  через реку Луан. Являются собственностью местной коммуны. 

Форма бойниц, отсутствие подъёмного моста и другие особенности позволяют отнести их сооружение к концу XII века. Как и Бургундские ворота, ворота Самуа в архитектурном плане ворота имеют некоторое сходство с  в Невере. Квадратная в плане башня с внешней стороны фланкирована с обеих сторон контрфорсами, увенчанными круглыми башенками. В одной из них находится лестница, ведущая наверх, в другой — . В старину центральный проезд защищался деревянной дверью и опускной решёткой, о чём говорят сохранившиеся пазы для их крепления. Дополнительный боковой проход для пешеходов был пробит в стене в 1857 году. 

В 1556 году в нише с внутренней (городской) стороны ворот была установлена статуя Богоматери. С внешней стороны находился рельеф с ангелами, придерживающими коронованный герб, повреждённый в период Французской революции. Тогда же была сбита королевская лилия, вытесанная на отбойнике под цифрой «36», обозначающей количество лье до Парижа (примерно 75 км).  

В 1840 году Парижские и Бургундские ворота были включены в первый реестр исторических памятников Франции, став, таким образом, одними из тех зданий, что впервые в истории были защищёны официально.

Примечания 

Городские ворота Франции
Здания и сооружения Море-сюр-Луана
Исторические памятники Море-сюр-Луана
Башни, построенные в XII веке